MacDonogh oder Macdonogh ist der Familienname folgender Personen:

 George Macdonogh (1865–1942), britischer General
 Giles MacDonogh (* 1955), britischer Historiker, Autor und Übersetzer
 Patrick MacDonogh (1902–1961), irischer Dichter
 Steve MacDonogh (1949–2010), irischer Schriftsteller und Verleger

Siehe auch: McDonough, Macdonough